Józef Maria Tomasi, właśc. wł. Giuseppe Maria Tomasi –  włoski teatyn (CRT) i kardynał-prezbiter, święty Kościoła katolickiego.
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa – włoski pisarz, autor powieści Lampart, książę Lampedusy i diuk Palmy